Guerrier ist der Familienname folgender Personen:

 André Guerrier (1884–??), französischer Segler
 Philippe Guerrier (1757–1845), Präsident von Haiti
 Wilde-Donald Guerrier (* 1992), haitianischer Fußballspieler
 Wladimir Iwanowitsch Guerrier (1837–1919), russischer Historiker, Publizist und Hochschullehrer